Clugny ist der Familienname folgender Personen:

 Ferry de Clugny (um 1430–1483), Staatsmann und Geistlicher, Kardinal und Bischof von Tournai
 Guillaume de Clugny († 1481), Bischof von Évreux und Poitiers